Prins Henrik av Storbritannien, hertig av Gloucester (Henry William Frederick Albert), född 31 mars 1900 på York Cottage i Sandringham i Norfolk, död 10 juni 1974 på Barnwell Manor i Barnwell i Northamptonshire, var tredje son till Georg V av Storbritannien och hans maka, Mary av Teck.

Han utnämndes till potentiell regent för sin  brorsdotter, Elisabet II, när hans bror (Georg VI) besteg tronen 1936 efter att den äldste brodern abdikerat, och han var därför tvungen att ständigt befinna sig i Storbritannien tills hon blev myndig. 

Prins Henrik var Australiens 11:e generalguvernör åren 1945–47.

Giftermål och barn
Han gifte sig på Buckingham Palace i London den 6 november 1935 med lady Alice Montagu-Douglas-Scott (1901-2004), dotter till 7:e hertigen av Buccleuch och Queensberry. Paret fick två söner:

 Prins William (1941–1972), omkommen i flygolycka, ogift ungkarl.
 Prins Richard (född 1944), hertig av Gloucester efter faderns död, gift 1972 med danskan Birgitte van Deurs (född 1946)

Anfäder

Referenser

Noter

Externa länkar 

Australiens generalguvernörer
Brittiska fältmarskalkar
Brittiska prinsar
Huset Windsor
Födda 1900
Avlidna 1974
Män
Mottagare av Serafimerorden
Personer från Norfolk
Storkorset av första klassen av Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden